Effi Briest kan syfta på:

Effi Briest – en roman från 1895 av Theodor Fontane

Filmatiseringar 
 Effi Briest (film, 1939) – tysk film från 1939 i regi av Gustaf Gründgens, originaltitel Der Schritt vom Wege
 Rosen im Herbst – västtysk film från 1955 i regi av Rudolf Jugert
 Effi Briest (film, 1974) – västtysk film i regi av Rainer Werner Fassbinder, originaltitel  Fontane Effi Briest oder Viele, die eine Ahnung haben von ihren Möglichkeiten und ihren Bedürfnissen und trotzdem das herrschende System in ihrem Kopf akzeptieren durch ihre Taten und es somit festigen und durchaus bestätigen
 Effi Briest (film, 2009) – tysk film i regi av Hermine Huntgeburth, originaltitel Effi Briest